

Sigle 
 Random Early Detection – rilevazione casuale anticipata
 ReD – Reddito di Dignità regionale, intervento realizzato dalla regione Puglia

Codici 
 RED – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Reedsville, Pennsylvania (Stati Uniti)

Agricoltura
Red – cultivar di mela, rientrante nella DOP detta "Mela Val di Non"
Red – cultivar di banana

Cinema 
 Red – film del 1970 diretto da Gilles Carle
 Rosso (Red) – film del 1996 diretto da Rosa Fong
 Red – film del 2002 diretto da Ram Sathya
 Red – film del 2008 diretto da Trygve Allister Diesen e Lucky McKee
 Red – film del 2010 diretto da Robert Schwentke
 Red 2 – film del 2013 diretto da Dean Parisot
 Red – film del 2022 prodotto dai Pixar Animation Studios e diretto da Domee Shi

Musica 
 Red – gruppo musicale alternative metal statunitense
 Red – album dei King Crimson del 1974
 Red – album di Sammy Hagar del 1977
 Red – album dei Black Uhuru del 1981
 Red – album dei The Communards del 1987
 Red – album dei Disillusion del 1997
 Red – album di John Stevens del 2005
 Red – album dei Guillemots del 2008
 Red – singolo di Daniel Merriweather del 2009
 Red – singolo degli High and Mighty Color del 2009
 Red – album di Randi Tytingvåg del 2009
 Red – album di Taylor Swift del 2012
 Red – singolo di Taylor Swift del 2012, estratto dall'album omonimo
 R.E.D. – album di Ne-Yo del 2012
 Red – singolo di Kim Hyun-ah del 2014

Persone 
 Axelle Red (1968) – cantautrice belga
 Eric Red (1961) – regista cinematografico e sceneggiatore statunitense
 Russian Red (1985) – cantautrice spagnola
 Sonny Red (1932-1981) – sassofonista statunitense
 Tampa Red (1904-1981) – cantante e musicista statunitense

Altro 
 Red – opera teatrale di John Logan
 Red – shōnen manga ideato da Kenichi Muraeda
 Red – personaggio Disney protagonista del film Red e Toby - Nemiciamici
 Red – personaggio di Dragon Ball
 Rosso (Red) – personaggio della serie Pokémon
 ReD, Riformisti e Democratici – associazione di cultura politica italiana
 RED (RED TV) – tv nata dalla collaborazione della Fondazione Italianieuropei con Nessuno TV.
 Red – romanzo di Kerstin Gier
 RED – romanzo di Linda Nagata ed. USA : The Red: First Light (2013)
 RED, Red Digital Cinema Camera Company – produttore di macchine da presa per il cinema

Altri progetti